The National 2010, The Swiss Chalet National 2010 – drugi turniej zaliczany do Wielkiego Szlema rozgrywany w sezonie 2009/2010.

Turniej z łączną pulą nagród 100 000 dolarów kanadyjskich rozegrano między 6 a 10 stycznia 2010 w kanadyjskim Guelph w Sleeman Centre.

Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Brada Gushue, która w finale 6:4 pokonała Randy’ego Ferbeya.



Drużyny

Playoff

Finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja grupowa

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu
 World Curling Tour 2009/2010

Przypisy

Bibliografia 
 The Swiss Chalet National na stronach World Curling Tour
 

2010 w curlingu
World Curling Tour